Dumortier ist der Nachname mehrerer Personen:

 Augustin Dumon-Dumortier (1791–1852), belgischer Politiker und Senatspräsident
 Barthélemy Charles Joseph Dumortier (1797–1878), belgischer Botaniker
 Ethan Dumortier (* 2000), französischer Rugby-Union-Spieler
 François-Xavier Dumortier (* 1948), französischer Theologe
 Isidore Marie Joseph Dumortier (1869–1940), römisch-katholischer Bischof und apostolischer Vikar von Saigon